Attilio Teruzzi – militare e politico italiano
 Erminio Teruzzi – calciatore italiano